Běleč kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Běleč (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Běleč (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Běleč (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Běleč (berg), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar